Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Marcos Ondruska e Brad Pearce 6-7, 6-3, 6-0.

Teste di serie

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)

 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (semifinali)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Indoor 1993
ATP Tour 1993